Valterri Virkkunen (né le  à Espoo en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2009, il commence sa carrière avec le Espoo Blues dans la SM-liiga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan=2|2009-2010 || Espoo Blues || SM-liiga ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Suomi U20 || Mestis || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2010-2011 || Espoo Blues || SM-liiga || 38|| 3|| 6|| 9|| 14|| 11|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| Suomi U20 || Mestis || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Espoo Blues || SM-liiga || 34|| 1|| 3|| 4|| 8|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012-2013 || Espoo Blues || SM-liiga || 55|| 1|| 2|| 3|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Espoo Blues || Liiga || 26|| 0|| 2|| 2|| 6|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2014-2015 || Espoo Blues || Liiga || 19|| 0|| 0|| 0|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 9|| 1|| 0|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || SaiPa || Liiga || 27 || 2 || 2 || 4 || 6 || 7 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2015-2016 || SaiPa || Liiga || 38 || 7|| 0|| 7|| 4|| 6|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2016-2017 || SaiPa || Liiga || 50 || 4|| 2|| 6|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || SaiPa || Liiga || 42 || 0|| 5|| 5|| 6|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0

Notes et références

Liens externes
 Famille Virkkunen

Naissance en février 1991
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Espoo